Змагання з плавання на дистанції 100 метрів брасом серед жінок на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2022 відбулися 12 серпня (попередні запливи і півфінали) та 13 серпня (фінал).

Рекорди 
На час проведення змагань рекорди були такими:

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Фінал

Примітки 

100 метрів брасом (жінки)